Грегорійчук Зоряна Петрівна — українська мисткиня, майстриня писанкарства. Донька Петра Грегорійчука та сестра Марії Грегорійчук.
 Грегорійчук Марія Петрівна — українська художниця, піаністка. Донька Петра Грегорійчука та сестра Зоряни Грегорійчук.
 Грегорійчук Петро Никифорович — український художник, живописець. Батько Марії та Зоряни Грегорійчук.

Прізвища